Радичевич () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Радичевич, Бранко (1824—1853) — сербский поэт-лирик.
 Радичевич, Йованка (род. 1986) — черногорская гандболистка, серебряный призёр Олимпиады 2012 года, чемпионка Европы 2012 года.
 Радичевич, Никола (род. 1994) — сербский баскетболист.